Иоиль (ивр.:יואל гем.- 47) — , ,  — имя еврейского происхождения и производные от него фамилии. Известные носители:

Иоиль 
 Иоиль, сын Вафуила — библейский пророк.
 Иоиль (Быковский) — архимандрит Русской православной церкви, преподаватель, духовный писатель.
 Иоиль (Воскобойников) (1742—1816) — архимандрит Киево-Выдубицкого Михайловского монастыря Русской православной церкви.
 Иоиль (Вязьмитин) (ум. 1712) — епископ Ладожский, викарий Новгородской епархии РПЦ.
 Иоиль (Котович) (ок. 1777 — 1846) — архимандрит Виленского Свято-Духова монастыря Русской православной церкви и педагог.
 Иоиль (Труцевич; умер в 1654 на пути в Москву) — игумен оршанского Кутеинского монастыря.
 Иоиль — византийский писатель.
 Иоиль — царь Дотаво.
 Иоиль Озерянский — архимандрит Русской церкви, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

Также
  — акусумский царь VI века.

См. также 
 Джоэл
 Йоэль

Страницы значений:Тёзки